Георгиевский, Михаил:
 Георгиевский, Михаил Александрович (1888—1950) — генеральный секретарь НСНП.
 Георгиевский, Михаил Дмитриевич (II пол. XIX века — начало XX века) — русский педагог, краевед, этнограф.